Carolina Meligeni Rodrigues Alves (ur. 23 kwietnia 1996 w Campinas) – brazylijska tenisistka.

Jest siostrzenicą byłego tenisisty Fernando Meligeniego i siostrą tenisisty Felipe Meligeniego Alvesa.

Kariera tenisowa 
Na swoim koncie ma wygranych pięć turniejów w grze pojedynczej i dwadzieścia dwa w grze podwójnej rangi ITF. 12 września 2022 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 165. pozycję, natomiast 18 lipca 2022 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 110. miejsce.

Finały turniejów WTA 125

Gra podwójna 1 (0–1)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Brazylijskie tenisistki
Medaliści Igrzysk Panamerykańskich 2019
Ludzie urodzeni w Campinas
Urodzeni w 1996